Дитрих Матешиц (; ) — австрийский бизнесмен, создатель и владелец 49 % акций компании Red Bull GmbH, производителя энергетических напитков. Состояние в 2021 году оценивалось в 26,9 миллиарда долларов, что делало его самым богатым человеком Австрии.

Биография 

Родился 20 мая 1944 года.

Его детство прошло в крохотном местечке Штирии. Будучи студентом Венского университета экономики и бизнеса, учился не в полную силу — университетский диплом ему удалось получить только лишь через десять лет.

Во время стажировки в Unilever занимался продвижением различных моющих составов. Позже получил должность директора по маркетингу бренда зубной пасты Blendax. Длительное время торговал зубной пастой в разных регионах мира.

Узнав о бизнесмене из Таиланда, создавшем энергетический напиток, Матешиц в возрасте сорока лет оставил прежнюю работу и получил разрешение на реализацию энергетических напитков на территории Австрии.

Умер 22 октября 2022 года в возрасте 78 лет после продолжительной и тяжёлой болезни.

Примечания 

Red Bull
Предприниматели Австрии
Миллиардеры Австрии